Sol Invictus ókori napisten
Sol Invictus angol neofolk/gótikus rock/post-indusztriális együttes
Sol Invictus a Faith No More 2015-ös albuma
Sol Invictus az Akhenaton 20011-es albuma